Antoine-Achille d'Exéa-Doumerc (1807-1902), général de corps d'armée français ;
  (1929-2014), écrivain argentine ;
 Daniel Doumerc (1738-1816), homme politique français ;
 Jean Doumerc (1903-1980), aviateur français ;
 Jean-Pierre Doumerc (1767-1847), général de division français.

Voir aussi 

 

Patronyme français